Сборная Канады по футболу () — национальная сборная, представляющая Канаду на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Канадская футбольная ассоциация.

Домашние матчи сборная проводит на стадионе «Бимо Филд» в Торонто с 2011 года. В прошлом использовались стадионы «Стад Сапуто» в Монреале, «Стадион Содружества» в Эдмонтоне и «Парк короля Георга V» в Сент-Джонсе.

История 
С самого своего появления сборная Канады по футболу особо не блистала на футбольных аренах, единственным настоящим достижением стала победа на олимпийских играх в Сент-Луисе 1904 года.

Однако в 80-х годах XX века всё изменилось. В 1985 году канадцы стали обладателями золотых медалей Чемпионата наций КОНКАКАФ 1985. В 1986 году сборная впервые стала участником Чемпионата мира 1986. Однако особого успеха не добилась, «всухую» проиграв все три матча группового раунда сборным Франции 0:1, Венгрии 0:2 и СССР 0:2.

В 1999 году Канадская футбольная ассоциация подписала контракт с немецким тренером Хольгером Осиеком. Результат не заставил себя долго ждать и в 2000 году канадцы выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ 2000. После выхода из группы, в четвертьфинале сборная обыграла сборную Мексики 2:1, в полуфинале канадцы победили сборную Тринидада и Тобаго 1:0, а в финале одержали верх над сборной Колумбии 2:0.

Благодаря победе в Золотом кубке КОНКАКАФ 2000, сборная принимала участие в Кубке конфедераций 2001 года, где уступив Японии 0:3, сыграв вничью с Бразилией 0:0 и проиграв Камеруну 0:2, заняла последнее место в группе.

Победа в Золотом кубке КОНКАКАФ 2000 также позволила сборной принять участие в Кубке Америки 2001 года, который, правда, был отменен из-за проблем с обеспечением безопасности. Позже турнир был возобновлен, но Канадская футбольная ассоциация объявила, что сборная не будет принимать участие в турнире.

На Золотом кубке КОНКАКАФ 2002 года сборная Канады проиграла в полуфинале сборной США, однако в матче за третье место канадцы обыграли сборную Республики Корея 2:1, и тем самым выиграли бронзовые медали турнира.

На домашнем Золотом кубке КОНКАКАФ 2003 года сборная выступила неудачно и не смогла выйти из группы по разнице забитых и пропущенных мячей. В сентябре главный тренер Хольгер Осиек подал в отставку, а на пост временного главного тренера был назначен Колин Миллер.

Следующий успех пришел к сборной Канады лишь в 2007 году, под руководством Стивена Харта, сборная смогла завоевать бронзовые медали Золотого кубка КОНКАКАФ 2007. Канадцы обыграли сборную Коста-Рики 2:1, проиграли сборной Гваделупы 1:2 и одержали победу над сборной Гаити 2:0, что позволило сборной Канады выйти из группы с первого места. В четвертьфинале канадцы обыграли сборную Гватемалы 3:0, но уступили в полуфинале будущему победителю турнира сборной США 1:3.

18 мая Канадская футбольная ассоциация объявила, что новым главным тренером сборной назначен её бывший игрок Дейл Митчелл. Под руководством Митчелла команда не добилась особых успехов, и после серии неудачных товарищеских матчей и вылета из квалификационного раунда ЧМ-2010 27 марта 2009 года он был отправлен в отставку, а временным главным тренером был назначен Стивен Харт.

9 декабря Харт был назначен главным тренером сборной. Под его руководством сборная провалила выступление на Золотом кубке КОНКАКАФ 2011 года, не сумев выйти из группы. На стадии квалификационного раунда ЧМ-2014 сборная показала хорошую игру, но несмотря на это выбыла из турнира в третьем отборочном раунде зоны КОНКАКАФ.

1 августа 2013 года новым главным тренером был назначен Бенито Флоро. Ожидалось, что Флоро, как человек, тренировавший команды испанской Примеры, сумеет вывести сборную в финальную часть ЧМ-2018. После серии неудачных управленческих решений в 2012 году, не сумев одержать ни одной победы в 14 матчах, сборная опустилась на самое низкое в своей истории место в рейтинге ФИФА — 114-е. После того как сборная не смогла пробиться на ЧМ-2018, Флоро был освобождён с поста главного тренера.

Нового успеха сборная добилась в отборе к ЧМ-2022. Канадцы выиграли все матчи отбора, а в финальном раунде сразу захватили лидерство в группе, и уже за 3 раунда до конца отбора обеспечили себе минимум участие в стыковых матчах, но фактически уже вышли на ЧМ. Канадцы сумели выиграть группу и обеспечили себе досрочный выход из группы за круг до конца отбора. (Лидерам региона — сборным США и Мексики — это не удалось)

Выступления на международных турнирах

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Джоном Хердманом для участия в матчах Чемпионата мира 2022, который прошёл в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 11 ноября 2022 года:

Рекордсмены 
Данные приведены по состоянию на 11 ноября 2022 года. Жирным шрифтом выделены действующие игроки сборной.

По количеству матчей

По количеству голов

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Сборная Канады на сайте ФИФА
 Сайт Канадской футбольной ассоциации

Канада